

Geografia 
 Ghiacciaio Mitev – ghiacciaio sull'isola Brabant in Antartide

Persone 
 Danail Mitev – ex calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Ivan Mitev – pediatra e cardiologo bulgaro
 Silvija Miteva – ex ginnasta bulgara
 Zdravko Mitev – calciatore bulgaro